Ernest Guignet svájci nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeresen végzett nemzeti és nemzetközi mérkőzésen partbírói tevékenységet. Legtöbbször Jean Dubach egyik partbírója lehetett. Az I. Liga játékvezetőjeként vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1.

Svájci labdarúgókupa

Források 

Svájci labdarúgó-játékvezetők